Matyas ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Matyas (* 1963), österreichischer Basketballspieler
 Ryan Matyas (* 1990), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler

Matyáš oder Mátyás steht für:

 Matyáš, tschechischer männlicher Vorname und Familienname
 Mátyás, ungarischer männlicher Vorname und Familienname

Siehe auch:
 Johannes Matyassy (* 1957), Schweizer Diplomat und Politiker (FDP.Die Liberalen)